Okręty US Navy o nazwie USS "Lee":
 Pierwszy  był szkunerem. Wyczarterowany w 1775 i zwrócony właścicielowi w 1777.
 Drugi  był w służbie w 1776.

Lee